Ipiña ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Antonio Ipiña García (Tontxu; * 1973), spanischer Liedermacher 
 Juan Antonio Ipiña Iza (1912–1974), spanischer Fußballspieler und -trainer